Thomas Metcalfe kan syfta på bland andra:

* Thomas Metcalfe, medeltida kansler för hertigdömet Lancaster
 Thomas Metcalfe (1780–1855), amerikansk politiker
 Thomas Metcalfe, 1:e baronet (1745–1813), brittisk politiker
 Thomas Metcalfe, 4:e baronet (1795–1853), brittisk kolonialtjänsteman